Dark Paradise steht für:

 Dark Paradise (Film), US-amerikanisch-kanadischer Film von John Hough (1988) 
 Dark Paradise (Lied), Lied von Lana Del Rey (2013)